John Gorman ist der Name folgender Personen:

* John Gorman (Fußballspieler, 1882) (1882–??), englischer Fußballspieler
 John Gorman (Bischof) (* 1925), US-amerikanischer Bischof
 John Gorman (Mediziner) (* 1931), US-amerikanischer Mediziner
 John Gorman (Musiker) (* 1937), britischer Musiker
 John Gorman (Fußballspieler, 1949) (* 1949), schottischer Fußballspieler und -trainer
 John Gorman (Politiker) (1923–2014), nordirischer Politiker